Pineau es un apellido de origen francés que puede hacer referencia a:

  Cedric Pineau, ciclista, profesional, ganador de la París-Troyes;
  Franck Pineau, ex ciclista, retirado en 1994;
  Jérôme Pineau, ciclista profesional, ganador de la Copa de Francia de ciclismo en 2008.

Además, puede referirse también al Pineau des Charentes, una mistela obtenida de la mezcla de mosto y aguardiente de coñac.